Картон де Виар () — бельгийская фамилия.

 Картон де Виар, Анри (1869 — 1951) — бельгийский литератор и политик.
 Картон де Виар, Адриан (1880 — 1966) — британский военный деятель.